

Događaji 
 održane prve starovjekovne Olimpijske igre u staroj Grčkoj, prema Diodoru Sicilskom

Rođenja

Smrti